Mariani kan som auktorsförkortning betyda:

 Mario Mariani
 Gindetta Mariani

Robotskapade auktorsförkortningar